Callidiini é uma tribo de coleópteros da subfamília Cerambycinae.

Sistemática
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Cerambycinae
 Tribo Callidiini (Kirby, 1837)
 Gênero Agada (Fairmaire, 1892)
 Gênero Callidiellum (Linsley, 1940)
 Gênero Callidium (Fabricius, 1775)
 Gênero Calydon (Thomson, 1864)
 Gênero Delagrangeus (Pic, 1892)
 Gênero Dolomius (Fairmaire, 1903)
 Gênero Dundaia (Holzschuh, 1993)
 Gênero Elatotrypes (Fisher, 1919)
 Gênero Gerdberndia (Holzschuh, 1982)
 Gênero Idiocalla (Jordan, 1903)
 Gênero Leioderes (Redtenbacher, 1849)
 Gênero Lioderina (Ganglbauer, 1885)
 Gênero Lucasianus (Pic, 1891)
 Gênero Melasmetus (Reitter, 1912)
 Gênero Meriellum (Linsley, 1957)
 Gênero Oupyrrhidium (Pic, 1900)
 Gênero Paraxylocrius (Niisato, 2009)
 Gênero Phymatodes (Mulsant, 1839)
 Gênero Physocnemum (Haldeman, 1847)
 Gênero Pnigomenus (Bosq, 1951)
 Gênero Poecilium (Fairmaire, 1864)
 Gênero Prionopsis (Fairmaire, 1886)
 Gênero Pronocera (Motschulsky, 1859)
 Gênero Prosemanotus (Pic, 1933)
 Gênero Pyrrhidium (Fairmaire, 1864)
 Gênero Rejzekius (Adlbauer, 2008)
 Gênero Ropalopus (Mulsant, 1839)
 Gênero Semanotus (Mulsant, 1839)
 Gênero Teorotrium (Fairmaire, 1901)
 Gênero Thrichocalydon (Bosq, 1951)
 Gênero Turanium (Baeckmann, 1923)
 Gênero Xylocrius (LeConte, 1873)

Callidiini
Tribos de cerambicídeos